Pretorius ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Pretorius (* 1996), kanadische Skispringerin
 André Pretorius (* 1978), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Andries Pretorius (1798–1853), burischer Politiker und Gründer der Südafrikanischen Republik
 Charl Pretorius (* 1997), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Dwaine Pretorius (* 1989), südafrikanischer Cricketspieler
 Frans Pretorius (* 1973), südafrikanischer Physiker
 Fredriech Pretorius (* 1995), südafrikanischer Leichtathlet
 Giovanni Pretorius (1972–2021), südafrikanischer Boxer
 Jackie Pretorius (1934–2009), südafrikanischer Rennfahrer

 Kosie Pretorius (1935–2017), namibischer Politiker (Monitor Action Group)
 Margo Chene Pretorius (* 1994), südafrikanische Hammerwerferin
 Marthinus Wessel Pretorius (1819–1901), erster Präsident der Südafrikanischen Republik
 Mignon Pretorius (* 1987), südafrikanische Schachspielerin
 Mona Pretorius (* 1988), südafrikanische Gewichtheberin
 Philip Jacobus Pretorius (1877–1945), südafrikanischer Elefantenjäger
 Wim Pretorius († 2012), südafrikanischer Motorrad-Rennfahrer

Siehe auch:

 Praetorius
 Preetorius